

Localidades 

Luanda — capital do país
Luanda (província)
Ilha de Luanda — na província de Luanda
Baía de Luanda — na província de Luanda

Outros 
 1431 Luanda — asteroide da cintura principal

 Loanda

Desambiguações de topônimos